Plaats in Bosnië en Herzegovina:
Čitluk (Bosnië en Herzegovina)

Plaatsen in Servië:
Čitluk (Ljubovija)
Čitluk (Mali Zvornik)
Čitluk (Priboj)
Čitluk (Sjenica)